La edición 88.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 19 de mayo y el 11 de junio de 1989 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 128 tenistas.

Hechos destacados 
Esta edición del torneo supuso una pequeña revolución en el panorama tenístico al imponerse en las competiciones individuales dos jóvenes menores de 18 años contra todo pronóstico. 

En la competición individual masculina se impuso por el norteamericano Michael Chang logrando así el su primer y único triunfo en un torneo del Gran Slam imponerse en la final al sueco Stefan Edberg, tras haber derrotado en cuarta fecha al número 1 del mundo, el checoslovaco Ivan Lendl.

En la competición individual femenina la victoria fue para la española Arantxa Sánchez Vicario que lograba el primero de sus tres títulos que obtendría en Roland Garros al imponerse a la alemana Steffi Graf.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1989